Zelenikovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Zelenikovo (distrikt), Plovdiv, Obsjtina Brezovo,

Nordmakedonien 

 Zelenikovo (kommunhuvudort), Opsjtina Zelenikovo, 
 Stanica Zelenikovo, ort, Opsjtina Zelenikovo, 
 Zelenikovo (kommun),